Дю Белле () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дю Белле, Гийом (1491—1543) — французский военный деятель и дипломат, служивший королю Франциску I.
 Дю Белле, Жан (1492—1560) — французский кардинал и дипломат, епископ Байонны, епископ Парижа.
 Дю Белле, Жоашен (1522—1560) — один из выдающихся французских поэтов XVI века, член поэтической группировки «Плеяда» и ближайший друг её руководителя Ронсара.
 Дю Белле, Мартен (1495/1496 — 1559) — французский генерал, участник Итальянских войн.
 Дю Белле, Мартен III (1571—1637) — французский военный и государственный деятель, рыцарь орденов короля.
 Дю Белле, Рене (ок. 1495/1500—1546) — французский прелат и натуралист, епископ Граса и Мана.
 Дю Белле, Рене II (ум. 1606) — французский придворный и государственный деятель.
 См. также 
 Белле — старинная французская дворянская фамилия из Анжу.